Трипілля може означати:

 Трипілля — Трипільська культура.
 Трипілля — застаріла система рільництва з поділом орної землі на три поля.
 «Трипілля» — біметалева монета НБУ присвячена Трипільській культурі.
 Трипілля — село Київська область, Обухівський район
 Трипілля — Донецька область, Бахмутський район
 Трипілля-Дніпровське — залізнична станція на дільниці Київ-Московський — Миронівка.